

Presentación previa 
Radu Albot y Mitchell Krueger eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Luke Saville y Jordan Thompson ganaron el título tras derrotar en la final Dayne Kelly y Matt Reid.

Cabeza de serie

  Andrey Golubev /  Saketh Myneni  (Semifinales)
  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Brydan Klein /  Toshihide Matsui ''(Cuartos de final)
  Steven De Waard /  Marc Polmans ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Launceston Tennis International 2016